Warsaw Cup 2019 —  международный турнир по фигурному катанию, который проходил в польском городе Варшава с 14 ноября по 17 ноября 2019 года. Организатор турнира — Польская ассоциация фигурного катания. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Турнир входит в ежегодную серию «Челленджер» текущего сезона и является девятым его этапом.

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте ISU 
 Результаты турнира на сайте польской ассоциации фигурного катания 

2019 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2019/2020
Ноябрь 2019 года
Спорт в Польше в 2019 году
Международные спортивные соревнования в Варшаве